Acrocephalus – rodzaj ptaków z rodziny trzciniaków
 Acrocephalus – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych